La Rhodésie est un nom qui a servi à désigner différents territoires à partir de 1892 : 

 Rhodésie : possessions de la British South Africa Company (BSAC) en Afrique australe dans la région du bassin du Limpopo-Zambèze à partir de 1892.
 Rhodésie : nom pris par la Rhodésie du Sud en .
 Rhodésie du Nord-Ouest : Nom donné à partir de 1895 aux territoires situés au Barotseland.
 Rhodésie du Nord-Est : protectorat britannique de 1900 à 1911.
 Rhodésie du Sud : Colonie britannique à partir de 1901.
 Rhodésie du Nord : Colonie britannique à partir de 1911.